Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Dominic Stricker ha sconfitto Ernests Gulbis con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Marc-Andrea Hüsler (quarti di finale)
  Juan Manuel Cerúndolo (ritirato)
  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
  Facundo Mena (primo turno)

  Zdeněk Kolář (primo turno) 
  Gianluca Mager (primo turno) 
  Mats Moraing (primo turno) 
  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

Qualificati 

  Lorenzo Giustino (quarti di finale)
  Maximilian Neuchrist (primo turno)
  Ugo Blanchet (secondo turno)

  Viktor Durasovic (primo turno) 
  Kimmer Coppejans (primo turno) 
  Ernests Gulbis (finale)

Lucky loser 

  Otto Virtanen (secondo turno)

  Yshai Oliel (primo turno)

Wildcard 

  Kilian Feldbausch (primo turno)
  Jérôme Kym (primo turno)

  Johan Nikles (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Zug Open 2022